Paguayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paguayo, Tamazunchale, San Luis Potosí, 
 Paguayo, Xilitla, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar